Kverča ima više značenja:
 Kverča (Bolonja)
 Kverča (Masa-Karara)